Това е списък на градовете в Египет, който включва всички населени места с население над 100 хиляди души. Най-населеният град в страната и в цяла Африка е Кайро, който има почти 8 милиона жители. Метрополният му регион обхваща между 16 и 19 милиона души – най-големият на африканския континент и сред 20-те най-големи в света.

Към 1 януари 2008 най-големите 4 метрополии в Египет обхващат 1/3 от населението на страната:

 Кайро: 16 078 877 жители
 Александрия: 4 496 050 жители
 Суец: 633 514 жители
 Мансура: 611 247 жители

 
Египет